Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Kordowicz – polski dziennikarz radiowy, publicysta
 Wiktor Kordowicz – polski historyk